Эугениуш Каминьский (;  — 15 октября 2018) — польский актёр театра, кино и телевидения, также актёр озвучивания.

Биография 
Эугениуш Каминьский родился в Быдгоще. Актёрское образование получил в Киношколе в Лодзи, которую окончил в 1956 году. Дебютировал в театре в 1956. Актёр театров в Лодзи, Познани, Кракове и Варшаве. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1966—2002 годах.

Избранная фильмография

актёр 

  — Подгале в огне / Podhale w ogniu
  — Настоящий конец большой войны / Prawdziwy koniec wielkiej wojny
  — Ева хочет спать / Ewa chce spać
  — Вольный город / Wolne miasto
  — Солдат королевы Мадагаскара / Żołnierz królowej Madagaskaru
  — Орёл / Orzeł
  — Крестоносцы / Krzyżacy
  — Где генерал? / Gdzie jest generał…
  — Вернись, Беата! / Beata
  — Жизнь ещё раз / Życie raz jeszcze
  — Дон Габриэль / Don Gabriel
  — Вестерплатте / Westerplatte
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (только в 4-й серии)
  — Одиночество вдвоем / Samotność we dwoje
  — Девичий заговор / Rzeczpospolita babska
  — Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну / Jak rozpętałem II wojnę światową
  — Приключения пана Михала / Przygody pana Michała
  — Четыре танкиста и собака / Czterej pancerni i pies (только в 10-й серии)
  — Зажигалка / Zapalniczka
  — Польский альбом / Album polski
  — Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny
  — Самый важный день жизни / Najważniejszy dzień życia
  — День рождения Матильды / Urodziny Matyldy
  — Казимир Великий / Kazimierz Wielki
  — Польские пути / Polskie drogi ''(только в 6-й серии)
  — До последней капли крови / Do krwi ostatniej…
  — Секрет Энигмы / Sekret Enigmy
  — Записки молодого варшавянина / Urodziny młodego warszawiaka
  — Мама Круль и её сыновья / Matka Królów
  — Пепельная среда / Popielec
  — Бесы / Les Possédés
  — Пограничье в огне / Pogranicze w ogniu
  — Эскадрон / Szwadron

польский дубляж 
 Я, Клавдий / I, Claudius
 Приключения пчёлки Майи / Die Biene Maja und ihre Abenteuer

Ссылки 
 Актёр  на сайте filmpolski.pl 

Актёры озвучивания Польши
Выпускники Киношколы в Лодзи